Ari Gröndahl (né le  à Helsinki en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace. Il joue en ce moment pour l'organisation du Sport Vaasa en Mestis, le deuxième niveau de compétition en Finlande.

Biographie

En club 
Dans sa jeunesse, il est formé par le club Jokerit Helsinki, mais c'est avec le HooCee U16 que Ari fait ses premiers pas juniors en Jr. C SM-liiga. Dès l'année suivante, il joue pour les Blues Espoo U18 dans la Jr. B SM-sarja Q et dans la Jr. B I-divisioona. L'année suivante fut joué avec la même équipe, mais en Jr. B SM-sarja. En 2007, Ari atteint l'équipe U20 du Blues et joue en Jr. A SM-liiga. L'année suivante, il joue encore avec les U20, mais également un match avec l'équipe sénior en SM-liiga, en plus de plusieurs près à des équipes de Mestis, le Kiekko-Vantaa, le KooKoo Kouvola et la Finlande U20. En 2009, Ari joua encore pour les U20 de l'Espoo Blues ainsi que le KooKoo et le Kiekko-Vantaa. La saison 2010-11 de Ari fut sa première joué entièrement avec une équipe professionnel, il ne joua aucun match avec Espoo, mais a été membre de l'équipe et joua la saison avec le KooKoo.

International 
Ari représenta une fois les moins de vingt ans de la Finlande lors du championnat du monde junior de hockey sur glace 2009.

Statistiques

En club 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2004-2005 ||HooCee U16 ||Jr. C SM-sarja ||22 ||4 ||11 ||15 ||16 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2 |2005-2006|| Espoo Blues U18|| Jr. B SM-sarja Q|| 7|| 0|| 0|| 0|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Espoo Blues U18|| Jr. B I-divisioona|| 24|| 1|| 1|| 2|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2006-2007|| Espoo Blues U18 || Jr. B SM-sarja|| 21|| 8|| 6|| 14|| 22|| 7|| 0|| 2|| 2|| 6
|-
|2007-2008|| Espoo Blues U20|| Jr. A SM-liiga|| 35|| 2|| 7|| 9|| 24|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=5|2008-2009|| Espoo Blues || SM-liiga|| 1|| 0|| 1|| 1|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Espoo Blues U20 || Jr. A SM-liiga || 29 || 8 || 13 || 21 || 16 || - || - || - || - || - 
|-
| Kiekko-Vantaa || Mestis || 4|| 1|| 1|| 2|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| KooKoo Kouvola || Mestis || 3|| 1|| 0|| 1|| 0|| 3|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| Finlande U20 || Mestis || 6|| 1|| 2|| 3|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=3|2009-2010|| Espoo Blues U20 || Jr. A SM-liiga || 2 || 0 || 0 || 0 || 12 || - || - || - || - || - 
|-
| Kiekko-Vantaa || Mestis || 23|| 3|| 3|| 6|| 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| KooKoo Kouvola || Mestis || 9|| 0|| 2|| 2|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2010-2011|| Espoo Blues|| SM-liiga|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| KooKoo Kouvola || Mestis || 39 || 1 || 7 || 8 || 14 || 8 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|2011-2012|| Sport Vaasa || Mestis|| 40|| 2|| 5|| 7|| 26|| 11|| 0|| 3|| 3|| 2
|-
|2012-2013|| Sport Vaasa || Mestis|| 46|| 6|| 6|| 12|| 28|| 5|| 0|| 0|| 0|| 6
|-
|2013-2014|| Sport Vaasa || Mestis|| 52|| 5|| 13|| 18|| 70|| 6|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2014-2015|| Sport Vaasa || Liiga|| 50|| 3|| 3||6 || 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016|| Sport Vaasa || Liiga|| 58|| 7|| 6||13 || 60|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2016-2017|| Sport Vaasa || Liiga|| 57|| 6|| 10||16 || 43|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018|| Sport Vaasa || Liiga|| 52|| 11|| 13||24 || 30|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018|| Örebro HK || SHL|| 7|| 1|| 0||1 || 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019|| Kalevan Pallo || Liiga|| 60|| 5|| 5||10 || 38|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020|| Kalevan Pallo || Liiga|| 11|| 0|| 1||1 || 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || Sport Vaasa || Liiga|| 43|| 4|| 7||11 || 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021|| Sport Vaasa || Liiga|| 54|| 1|| 11|| 12|| 18|| 2|| 0|| 0|| 0|| 2

International 

|2009 || Finlande junior ||Championnat du monde junior ||6 ||0 ||0 ||0 ||0 ||

Références 

Naissance en août 1989
Naissance à Helsinki
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Joueur des Espoo Blues
Joueur du KooKoo Kouvola
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du Sport Vaasa
Joueur du Örebro HK
Joueur du KalPa Kuopio